Церковь Святого Антония — католическая церковь, освящённая в честь Святого Антония Падуанского:

 Церковь Святого Антония — католический храм в Берне (Швейцария).
 Церковь Святого Антония — католический храм на Гуаме (США).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Макао (Китай).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Мапуту (Мозамбик).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Поставах (Белоруссия).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Потсдаме (Германия).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Терамо (Италия).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Толочине (Белоруссия).

См. также 
Храм Святого Антония Падуанского